Dobbs ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Dobbs (1689–1765), Gouverneur des US-Bundesstaates North Carolina
 Betty Jo Teeter Dobbs (1930–1994), US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin
 Farrell Dobbs (1907–1983), US-amerikanischer Politiker
 Gregory Dobbs (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lem Dobbs (* 1959 als Lem Kitaj), britisch-US-amerikanischer Drehbuchautor
 Lou Dobbs (* 1945), US-amerikanischer politischer Kommentator, Autor und TV-Moderator
 Mattiwilda Dobbs (1925–2015), US-amerikanische Opernsängerin

 Paul Dobbs (1970–2010), neuseeländischer Motorsportler
 Quail Dobbs (1941–2014), US-amerikanischer Rodeo-Clown
 Trea Dobbs (* 1947), niederländische Sängerin

Siehe auch:
 Dobb